Sortosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sortosaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Sortosaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar